Михаїл Ха́зін:
 Хазін Михайло Григорович (нар. 1932) — молдовський письменник, журналіст, дитячий поет та перекладач .
 Хазін Михайло Леонідович (нар. 1962) — російський економіст, публіцист, теле-і радіоведучий.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок